Vrigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Vrigny (Loiret) im Département Loiret
Vrigny (Marne) im Département Marne
Vrigny (Orne) im Département Orne